Сергей Багаев: Багаев, Сергей Александрович (1957—2000) — Герой Российской Федерации.
 Багаев, Сергей Иосифович (1902—1977) — советский государственный и политический деятель.
 Багаев, Сергей Николаевич (род. 1941) — советский и российский физик.